Strømsgodset Idrettsforening, kurz Strømsgodset IF, ist ein norwegischer Fußball­verein aus Drammen. Der Verein wurde am 10. Februar 1907 gegründet. International bekannt wurde der Verein durch seine Leistungsfußballabteilung, die unter dem Namen Strømsgodset Toppfotball fungiert, aber im deutschsprachigen Raum unter dem allgemeinen Vereinsnamen bekannt ist. Seit der Saison 2007 spielt der Verein wieder in der Eliteserien, der höchsten Spielklasse im norwegischen Fußball. Kurz nach dem Saisonende 2005 wurde der Verein von einigen örtlichen Millionären mit Atle Kittelsen an der Spitze gekauft.

Seit 1967 trägt der Verein seine Heimspiele im Marienlyst-Stadion in Drammen aus.

Erfolge 
Seine größte Zeit hatte der Verein Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre, als man dreimal den Pokal und eine Meisterschaft gewann. Die kontinuierliche Aufbauarbeit des akribisch arbeitenden Trainertalentes Ronny Deila trug 2013 maßgeblich dazu bei, dass Strømsgodset am 10. November 2013 seinen zweiten Meistertitel der Klubgeschichte feiern konnte.

 Norwegischer Meister (2×): 1970, 2013
 Norwegischer Vizemeister (2×): 2012, 2015
 Norwegischer Pokalsieger (5×): 1969, 1970, 1973, 1991, 2010
 Norwegischer Pokalfinalist (3×): 1993, 1997, 2018

Platzierungen

Europapokalbilanz

Ehemalige Spieler 
  Martin Ødegaard (2014–2015)

Weitere Spieler sind in der :Kategorie:Person (Strømsgodset Toppfotball) zu finden.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1907
 
Organisation (Drammen)